Czapiewski – kaszubski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Czapiewski – polski przedsiębiorca i społecznik
 Edward Czapiewski – polski historyk
 Jan Czapiewski – polski polityk
 Paweł Czapiewski – polski lekkoatleta
 Szymon Czapiewski – polski lekkoatleta